Barbara Giuranna (1899-1998), compositrice italienne ;
 Bruno Giuranna (1933-), chef d'orchestre et altiste italien ;
  (1935-), écrivain, régisseur et acteur italien.

Patronyme italien